Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1932 odbyła się w dniach 10 – 11 lutego 1932 roku na skoczni MacKenzie Intervale i trasie biegowej w Lake Placid. Zawodnicy najpierw musieli pokonać dystans 18 km w biegu narciarskim, a następnie oddali po dwa skoki na skoczni. Czas biegu przeliczano na punty i sumowano z notą za skoki; zawodnik z najwyższą notą wygrywał. Tytułu mistrzowskiego bronił Norweg Johan Grøttumsbråten, który ponownie okazał się najlepszy. Pozostałe medale także wywalczyli Norwegowie: srebrny – Ole Stenen, a brązowy Hans Vinjarengen.

Wyniki 

" * " – skok zakończony upadkiem.

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1932
1932